Финал Кубка Англии по футболу 2016 года стал 135-м финалом старейшего футбольного кубкового турнира в мире, Кубка Англии.

Матч состоялся 21 мая 2016 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». Победу в матче одержал «Манчестер Юнайтед», благодаря победному голу Джесси Лингарда в дополнительное время.

Согласно регламенту турнира, «Манчестер Юнайтед» получил право принять участие в матче на Суперкубок Англии против «Лестер Сити». Путёвку в Лигу Европы получил клуб «Вест Хэм Юнайтед», занявший наивысшее место в розыгрыше чемпионата среди команд, не квалифицировавшихся в еврокубки.

Путь к финалу 

В сезоне 2015/16 оба финалиста, «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед», выступали в высшем дивизионе английского футбола, Премьер-лиге. Оба клуба вступили в розыгрыш турнира с третьего раунда.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2016
Кубок Англии
Кубок Англии 2016
Кубок Англии 2016